Tygel kan syfta på

Tygel (ridsport) – inom ridsporten, är den rem som används för att förbinda ryttarens hand med bettet i hästens mun. 
Tygel (fåglar) – området mellan ögat och näbbens bas på fåglar.